

Onomastica
Morgana – forma femminile del nome proprio di persona Morgane.

Personaggi immaginari 
Morgana – personaggio dell'Orlando innamorato e dell'Orlando furioso
Morgana – personaggio della serie a fumetti Dylan Dog.
Morgana – personaggio del film Disney La sirenetta II - Ritorno agli abissi.
Morgana – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
Morgana –  personaggio della serie animata Winx Club
 Morgana – personaggio dell'universo fantascientifico di Stargate SG-1
Morgana – personaggio dell'universo fantasy di Merlin
 Morgana – personaggio del videogioco Persona 5
 Morgana – personaggio del videogioco League of Legends

Pagine correlate
 Fata Morgana

Altri progetti